Il K-1 Oceania MAX 2002 è stato un torneo di kickboxing organizzato dalla K-1 e disputatosi il 26 novembre 2002 a Melbourne.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
K-1 Oceania MAX 2002 su k-1sport.de

Competizioni di kickboxing